Performance (arte) - dança, canto, teatro, mágica, mímica, malabarismo
 Desempenho -  características e capacidades de comportamento e rendimento

Desambiguação